Лу́отоя́рви (Луото-ярви; ) — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км², площадь бассейна — 53 км². Располагается на высоте 91,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Озеро Луотоярви входит в проточную систему озёр:
 озеро Сюскюярви (69)
 река Хейняйоки ()
 озеро Вийруккалампи () (70)
 озеро Котолампи () (70)
 озеро Койвикколампи () (70)
 пролив Суласалми () (71)
 озеро Онкилуслампи () (73)
 озеро Кивилампи ()
 озеро Луотолампи () (72)
 озеро Суури-Нийнилампи () (84)
 озеро Саммаллампи () (89)
 ручей Луотооя ()
 озеро Ахвенъярви () (90)
 Луотоярви () (90)
 Юля-Луотоярви () (92)
 озеро Кайтаярви () (92)
 озеро Каукоярви () (92)
 озеро Контиокивенкангас () (92)
 озеро Вехкалампи () (92)
 озеро Ала-Вехкаярви () (100)
 озеро Юля-Вехкаярви () (100)
 озеро Пурнулампи ()

В озере расположены два небольших острова без названия.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Райконкоски — расположен в 13,5 км к северу от озера.

Название озера переводится с финского языка как «озеро со скалистым островом».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013636.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Сюскюярви
Озёра Суоярвского района